Regno Unito
 Spring Grove – distretto di Hounslow, Londra
 Stati Uniti d'America
 Spring Grove – villaggio della Contea di McHenry, Illinois
 Spring Grove – città della Contea di Wayne, Indiana
 Spring Grove – città della Contea di Houston, Minnesota
 Spring Grove – borough della Contea di York, Pennsylvania
 Spring Grove – città della Contea di Green, Wisconsin